Das Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk e.V. (ThEEN) ist ein Kompetenznetzwerk für Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Kommunen im Bereich Erneuerbare Energien, Energiespeicherung, Energieeffizienz und Sektorenkopplung im Bundesland Thüringen und Deutschland. Die Geschäftsstelle befindet sich in der Landeshauptstadt Erfurt.

ThEEN setzt sich dafür ein, langfristig eine umweltverträgliche, sichere, kostengünstige und dezentrale Energieversorgung herzustellen, die zu 100 Prozent auf Erneuerbaren Energien beruht.

Ca. 300 Unternehmen werden durch ThEEN und seine Spartenverbände vertreten.

Weblinks 
theen-ev.de

Einzelnachweise 

Deutsche Wirtschaftsorganisation
Wirtschaft (Thüringen)
Verein (Erfurt)
Gegründet 2013